Martin Mirchevski (Bitola, 11 de febrero de 1997) es un futbolista macedonio que juega en la demarcación de extremo izquierdo para el FK TSC Bačka Topola de la Superliga de Serbia.

Selección nacional 
Tras jugar en las categorías inferiores de la selección, finalmente hizo su debut con la selección de fútbol de Macedonia del Norte en un partido amistoso contra  que finalizó con un resultado de 1-3 a favor del combinado azerí tras el gol de Enis Bardi para Macedonia, y de Elvin Cəfərquliyev, Musa Qurbanlı y Ramil Şeydayev para Azerbaiyán.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 
 Ficha de Martin Mirchevski en FootballDatabase.eu

Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de Macedonia del Norte
Futbolistas de la selección de fútbol sub-18 de Macedonia del Norte
Futbolistas de la selección de fútbol sub-19 de Macedonia del Norte
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Macedonia del Norte
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Macedonia del Norte
Futbolistas de la selección de fútbol de Macedonia del Norte
Futbolistas del FK Pelister
Futbolistas del FK Pobeda
Futbolistas del FK Belasica Strumica
Futbolistas del KF Trepça'89
Futbolistas del Fudbalski Klub Vardar
Futbolistas del Akademija Pandev
Futbolistas del FK TSC Bačka Topola